Dimecoenia är ett släkte av tvåvingar. Dimecoenia ingår i familjen vattenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vattenflugor
Dimecoenia